Monte Carmelo (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Monte Carmelo (Venezuela), een gemeente in de Venezolaanse staat Trujillo

Monte Carmelo, Een wijk in Curacao in de buurt van suffisant en kazerne.

Zie ook 
Mount Carmel (doorverwijspagina)